Одайл Крик (; 11 августа 1920 — 5 июля 2007) — британская художница, прославившаяся как человек, который зарисовал двойную спираль структуры ДНК, открытой её мужем Фрэнсисом Криком и его коллегой Джеймсом Уотсоном в 1953 году.

Биография  
Родилась в местечке Кингс-Линн в Норфолке. Мать — француженка Мари-Терез Жозефин Егер (), отец — англичанин Альфред Валентайн Спид (), ювелир. Одайл училась в художественной школе в Вене до 1938 года, когда случился аншлюс. В годы Второй мировой войны она сначала служила в Женской вспомогательной службе ВМС Великобритании, будучи водителем грузовика, но благодаря знаниям немецкого языка устроилась дешифровщицей и переводчицей в Британское Адмиралтейство, где в 1945 году познакомилась с Фрэнсисом Криком.

После войны она окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. В 1949 году вышла замуж за Крика и переехала в Кембридж. До рождения своих дочерей Габриэль и Жаклин преподавала в . В 1953 году по просьбе своего мужа и его коллеги Джеймса Уотсона, которые сумели открыть структуру ДНК зарисовала иллюстрацию к статье о ДНК, опубликованной в журнале «Nature». Изображение авторства Одайл Крик попало во многие учебники по биологии и научные статьи, став символом молекулярной биологии. Сотрудник  Теренс Сейновски назвал рисунок Одайл самым известным научным изображением XX века, которое определило всю современную биологию.

Изначально Одайл не знала о важности открытия мужа и в своих мемуарах «Что за безумная погоня» () описала, как говорила мужу: «Ты всегда приходил домой и говорил что-то подобное, и я действительно об этом не задумывалась» (). Позже она организовала несколько выставок картин в стиле ню, для которых позировали секретарши её мужа и домохозяйки, присматривавшие за детьми Одайл и Фрэнсиса. В 1960-е годы Крики стали организовывать в Кембридже или в домике недалеко от Хэверхилла встречи и вечеринки, на одной из которых модель специально позировала на диване и предлагала гостям зарисовать её.

С 1970-х годов Крики проживали в Калифорнии, куда переехал Фрэнсис как сотрудник Института Солка. Одайл пережила своего мужа ненадолго, скончавшись в 2007 году в Ла-Холье от рака. 12 октября 2007 года в Институте Солка прошла выставка памяти Одайл Крик. Художницу пережили брат Филипп, дочери Габриэль и Жаклин (1954—2011), два внука и пасынок Майкл.

Примечания

Литература 
 Robert Olby; Oxford National Dictionary article: ‘Crick, Francis Harry Compton (1916–2004)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, January 2008;
 Robert Olby; "Crick: A Biography", Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2009. 
 Matt Ridley; Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code (Eminent Lives), HarperCollins Publishers, 2006; 192 pp, .

Ссылки 
 Сайт Одайл Крик 

Художницы Великобритании XX века
Современные художники Великобритании
Умершие от рака